Varglien ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Varglien (1911–1990), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Mario Varglien (1905–1978), italienischer Fußballspieler und -trainer